Pompholyx (griechisch) steht für:

 Dyshidrosis
 (sublimiertes) Zinkoxid